Valentim Gentil (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Valentim Gentil (politicus), een Braziliaans politicus